Das Bank of the West Classic 2015 war ein Damentennisturnier der WTA Tour 2015. Das Hartplatzturnier wurde vom 3. bis zum 9. August 2015 in Stanford ausgetragen, parallel zum WTA-Turnier von Washington. 

Titelverteidigerinnen waren Serena Williams im Einzel sowie die Paarung Garbiñe Muguruza / Carla Suárez Navarro im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spielerinnen im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in Runde eins.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Bank of the West Classic 2015 fand am 1. und 2. August 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Die folgenden Spielerinnen hatten sich in der Qualifikation durchgesetzt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)